Ел Арадо има више значења:

 Ел Арадо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Арадо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Арадо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арадо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику